Darden peut faire référence à : 
 Christine Darden (née en 1942), mathématicienne américaine.
 Christopher Darden (1956-), avocat, auteur, acteur et procureur américain.
 Dexter Darden (né en 1991), acteur américain.
 Severn Darden (1929-1995), acteur, compositeur, scénariste et producteur américain.
 Tremmell Darden (né en 1981), joueur américain de basket-ball.

 Darden School of Business, école de commerce de l'université de Virginie aux États-Unis.

Voir aussi 
 Daerden
 Dardenne